Gaetano Vergazzola – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Sergio Vergazzola – allenatore di calcio e calciatore italiano